Чемпіонат Чорногорії з футболу 2009/2010 років (або Перша ліга) — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Стартував 8 серпня 2009 та тривав до 29 травня 2010 року. Чемпіоном країни став клуб «Рудар» з міста Плєвля, який вперше отримав титул.

Учасники та стадіони

Підсумкова турнірна таблиця 

Позначення:
 1 З клубу «Морнар» знато одне очко за участь у матчі дискваліфікованого гравця.

Стикові матчі 

|}

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Чорногорії 2009-2010 на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія